Список глав правительства Соломоновых Островов включает в себя руководителей правительства Соломоновых Островов со времени создания в стране в 1974 году кабинета, ответственного перед существовавшим в тот период Законодательным собранием.

В настоящее время правительство возглавляет премье́р-мини́стр Соломо́новых Острово́в (), чьё положение в системе государственной власти определяет конституция, принятая 31 мая 1978 года и вступившая в силу 7 июля 1978 года. Глава правительства является лидером партии или коалиции, имеющей поддержку большинства в однопалатном Национальном парламенте (), состоящем из 50 депутатов, избираемых на четырёхлетний срок прямыми выборами по одномандатным округам. Парламентские выборы подлежат проведению в течение 4 месяцев по истечении установленного срока полномочий или досрочного роспуска состава парламента. Электоральным периодом определяется срок полномочий правительства, ограничений для повторного формирования кабинета при сохранении парламентского большинства не установлено.

Применённая в первом столбце таблиц нумерация является условной. Также условным является использование в первых столбцах цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры сформировавшие состав парламента, поддерживающий главу правительства.

Диаграмма пребывания в должности

Главные министры (протекторат, 1974—1978) 

Главный министр Соломоновых Островов () — в провозглашённом в 1893 году протекторате Великобритании Британские Соломоновы Острова (),  года получившем название Соломоновы Острова () — глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть, значительно ограниченная полномочиями лондонского правительства Её Величества, следующими из конституционного обычая.

Политика замены государственных служащих-экспатриантов жителями Соломоновых островов, обладающими необходимой квалификацией, впервые обсуждалась местным Законодательным советом в феврале 1963 года. Локализация была достигнута за счёт роста общего образования, а также обучения в рамках отдельных департаментов или проводимого Региональным отделом развития профессиональной подготовки. Первым жителем Соломоновых островов, возглавившим правительство, стал Соломон Мамалони, избранный главным министром  года.

Премьер-министры (королевство, с 1978) 

Внутреннее самоуправление в протекторате Соломоновы Острова было введено 2 января 1976 года. В 1977 году в Лондоне состоялись финансовые и конституционные переговоры, результатом которых стало соглашение о том, что королева останется главой государства, независимость которого была провозглашена  года, когда Питер Кенилореа стал первым премьер-министром, а постоянный секретарь Министерства транспорта и связи Баддели Девеси был избран Законодательным собранием первым генерал-губернатором.

Премьер-министр Соломоновых Островов () является по конституции главой правительства страны, являющейся одним из королевств Содружества. В структуре монархии Соломоновых Островов премьер-министр обладает исполнительными полномочиями власти монарха, который по всем вопросам государства советуется исключительно с министрами правительства Соломоновых Островов. Представляющий монарха генерал-губернатор избирается Национальным парламентом; назначение премьер-министром лица, имеющего наилучшие шансы получить парламентскую поддержку, является прерогативой самого генерал-губернатора, а не представляемого им монарха. Титул правящей королевы Соломоновых Островов Елизаветы II Елизавета Вторая, Милостью Божьей, Королева Соломоновых Островов и других её королевств и территорий, Глава Содружества () используется, как правило, когда к ней обращаются как к таковой, когда она находится в Соломоновых Островах или выполняет обязанности от имени Соломоновых Островах за их пределами.

Наиболее серьёзный политический кризис в новейшей истории страны произошёл в результате межэтнического конфликта 1998—2003 годов, когда премьер-министр Бартоломью Улуфа’алу был захвачен с 5 по 27 июня 2000 года повстанцами  и был вынужден в обмен на освобождение уйти в отставку. В целом конфликт был разрешён после ввода в страну в 2003 году контингента , в состав которого вошли представители большинства стран Океании.

См. также 
 Генерал-губернатор Соломоновых Островов

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Соломоновых Островов  (архивная копия 2021-10-14)

Соломоновы Острова

Списки:Соломоновы Острова
Политика Соломоновых Островов